El nombre de Iglesia de Santa Teresa es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Teresa.

Santas 
 Santa Teresa de Jesús, llamada también de Ávila, una religiosa y mística española del  - Festividad: 15 de octubre;
 Santa Teresa de Lisieux, llamada también Teresita del Niño Jesús, una religiosa francesa del  - Festividad: 1 de octubre;
 Santa Teresa de los Andes, una religiosa chilena del  - Festividad: 13 de julio;

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Chile 
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica en la localidad de Pichidangui;

En Cuba 
 Convento e Iglesia de Santa Teresa de Jesús, iglesia católica en la ciudad de La Habana;

En Egipto 
 Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús, iglesia católica en la localidad de El Cairo;

En España 
 Basílica de Santa Teresa de Jesús, iglesia católica en la localidad de Alba de Tormes, provincia de Salamanca;
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica de la ciudad de Albacete;
 Iglesia de Santa Teresa de Jesús, iglesia católica en la ciudad de Ávila;
 Iglesia de Santa Teresa de Jesús, antigua iglesia de San Salvador de Alcorlo, iglesia católica en la ciudad de Azuqueca de Henares, Guadalajara.
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de Santa Teresa de Jesús, iglesia católica en la ciudad de Huesca;
 Convento e iglesia de Santa Teresa de Jesús (B.I.C.) en la ciudad de Palma de Mallorca;
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica en la ciudad de Plasencia;
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica en la ciudad de Tres Cantos, provincia de Madrid;

En Guatemala 
 Iglesia de Santa Teresa, iglesia católica en la ciudad de Guatemala;

En Francia 
 Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús, iglesia católica en la localidad de Lisieux, Calvados (:w:fr);

En México 
 Iglesia de Santa Teresa la Antigua, iglesia católica en la Ciudad de México;
 Iglesia de Santa Teresa La Nueva, iglesia católica en la Ciudad de México;

En Perú 
 Convento e iglesia de Santa Teresa, monasterio de clausura e iglesia católica en la ciudad de Cusco

En Venezuela 
 Basílica de Santa Teresa, iglesia católica en la ciudad de Caracas;